Cornel Udrea (º  1947, Gheorgheni), coordinateur de divertissement, des pièces radiophoniques publiques et performances 
 Decebal Udrea (?  ?), gouverneur de la Banque nationale de Roumanie (19891990) 
 Elena (Gabriela) Udrea (º  1973, Buzău), un politicien roumain
 Florian Udrea (º  1952), un député roumain (1992  1996, notamment du județ de Vrancea) 
 Maria Udrea (º 1990, Bucarest), une escrimeuse roumaine spécialiste de l'épée

Notes et références 

Patronyme roumain